Менгден — фамилия.

Графский и баронский род Менгденов происходил из Вестфалии:
 барон Менгден, Александр Михайлович (1819—1903) — тайный советник, дипломат
 баронесса Менгден, Амалия Георгиевна (1799—1864) — одна из первых женщин-предпринимателей в текстильной промышленности России; жена барона М. А. Менгдена.
 барон Менгден, Владимир Михайлович (1825—1910) — член Государственного совета, действительный тайный советник.
 Менгден, Георг фон (около 1628—1703) — генерал-майор, сподвижник Петра I.
 
 барон фон Менгден, Евгений Евстафьевич (1804—1871) — генерал-лейтенант русской императорской армии.
 барон Менгден, Евстафий Романович (1798—1874) — генерал-лейтенант русской императорской армии.
 барон Менгден, Иван Алексеевич (?—1731) — генерал-майор, тайный советник.
 барон Менгден, Иоанн Генрих (1701—1768) — президент Лифляндского гофгерихта, тайный советник, кавалер ордена Святого Александра Невского.
  (1730—1796) — генерал-лейтенант русской императорской армии.
 
 барон Менгден, Михаил Александрович (1781—1855) — генерал-майор русской императорской армии.
 граф Менгден, Эрнст Бурхард (1738—1797) — Лифляндский губернатор, действительный статский советник.
 баронесса Менгден, Юлиана Магнусовна (1719—1787) — камер-фрейлина и ближайшая подруга регентши Анны Леопольдовны.

 также
  (1896—1982) — немецкий министр спорта времён Третьего рейха.